Hennersdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Hennersdorf (Augustusburg), Ortsteil der Stadt Augustusburg in Sachsen
 Hennersdorf (Doberlug-Kirchhain), Ortsteil der Stadt Doberlug-Kirchhain in Brandenburg
 Hennersdorf (Kamenz), Ortsteil der Stadt Kamenz in Sachsen
 Hennersdorf (Dippoldiswalde), Ortsteil der Stadt Dippoldiswalde in Sachsen

in Österreich
 Hennersdorf (Niederösterreich) bei Wien, eine Gemeinde im Bezirk Mödling, Niederösterreich

in Polen
 Chroślice, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Hennersdorf im Landkreis Jauer, Niederschlesien); siehe Męcinka
 Jędrzychowice, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Hennersdorf im Landkreis Görlitz, Niederschlesien)
 Osiek, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Hennersdorf im Landkreis Ohlau, Niederschlesien); siehe Gmina Oława
 Popielówek, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Hennersdorf im Landkreis Löwenberg, Niederschlesien); siehe Lubomierz
 Sidzina, ein Ortsteil in der Woiwodschaft  Oppeln (ehemals Hennersdorf im Landkreis Grottkau, Oberschlesien); siehe Skoroszyce
 Tuszyn, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Hennersdorf im Landkreis Reichenbach, Niederschlesien); siehe Gmina Dzierżoniów
 Woskowice Górne, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Oppeln (ehemals Hennersdorf im Landkreis Namslau, Niederschlesien); siehe Gmina Domaszowice

in Tschechien
 Dolní Branná, eine Ortschaft in der Region Královéhradecký kraj (ehemals Hennersdorf im Landkreis Hohenelbe, Sudetenland)
 Dubnice pod Ralskem, eine Ortschaft in der Region Liberecký kraj (ehemals Hennersdorf im Landkreis Böhmisch Leipa, Sudetenland)
 Jindřichov ve Slezsku, eine Ortschaft in der Region Moravskoslezský kraj (ehemals Hennersdorf im Landkreis Jägerndorf, Sudetenland)

Siehe auch:
 Dürrhennersdorf
 Katholisch Hennersdorf (Eibe von Hennersdorf, Schlacht von Hennersdorf)
 Großhennersdorf
 Kleinhennersdorf
 Krummenhennersdorf
 Langenhennersdorf
 Langhennersdorf
 Seifhennersdorf